Trampolin može biti:

 Trampolin, sportski rekvizit
 Trampolin (sport), gimnastička sportska disciplina